Berlin Ostbahnhof – Dworzec Wschodni w Berlinie
 Budapest Keleti – Dworzec Wschodni w Budapeszcie
 Gara Obor  - Dworzec Wschodni w Bukareszcie
 Hildesheim Ost – Dworzec Wschodni w Hildesheim
 Lisboa Oriente – Dworzec Wschodni w Lizbonie
 München Ost – Dworzec Wschodni w Monachium
 Offenbach (Main) Ost – Dworzec Wschodni w Offenbach am Main
 Gare de l’Est – Dworzec Wschodni w Paryżu
 Warszawa Wschodnia – Dworzec Wschodni w Warszawie
 Wien Südbahnhof – Dworzec Wschodni w Wiedniu
 Wiesbaden Ost – Dworzec Wschodni w Wiesbaden

Zobacz też 
 Dworzec Północny
 Dworzec Południowy
 Dworzec Zachodni